Саной () — чеченский тайп, относящийся к военно-политическому союзу (тукхум) Шатой. Исторически представители тайпа проживали на территории современного Шатойского района Чечни. Родовое поселение — Саной.

Этимология 
Названия тайпа и родового села, по мнению Индарби Мутушева, можно перевести как «дверь», «проход».

Общие сведения

Расселение 
В родовом селе тайпа Саной ныне никто не живёт. Земли тайпа Саной граничили с тайпами и тукхумами: на севере — Келой, на северо-востоке — Чебарлой, на северо-западе — Беной. Чеченский исследователь А. С. Сулейманов зафиксировал представителей тайпа в следующих населённом пунктах: Шатой, Алхан-Кала.

Происхождение 
По легенде, рассказанной жителем Алхан-Калы Абдул-ГӀани Магомадовичем Нагаевым (р. 1917), Шатой (Шуьйта) проживал на другой стороне Кавказского хребта, то есть на территории современной Грузии. Однажды петух Шуйты и петух его соседа подрались между собой. Петух Шуйты заклевал соседского петуха, после чего сосед ударом кинжала убил петуха Шатоя. Возмущённый Шатой ударил соседа, от чего тот умер. После этих событий Шуйта со своими двумя сыновьями Кела и Сона (Саной), спасаясь от кровной мести, перешёл через хребет и поселился на месте нынешнего села Шатой. Когда старший сын Кела женился, Шуйта отвёл ему для поселения место, ныне называющееся Хал-Килой. Младший сын Шуйты Сона вскоре переселился к своему старшему брату. Когда Сона повзрослел, ему отвели находящуюся недалеко от Хал-Килоя гору, где Сона основал поселение, названное его именем Сона (Саной). Также и гора стала называться Сонахой-лам.

Есть вторая версия происхождения села Саной, которая подтверждает основание села келоевцами. Когда население Хал-Килоя сильно выросло и стало тесно, часть келойцев основала поселение на горе Сонахой-лам, которое назвали Сона (Саной).

Примечания

Литература 
 
 

Чеченские тайпы